Miejscowości w Polsce: 
 Czachowo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Zawonia 
 Czachowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo 
 Czachowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe

Zobacz też: Czachów